Saint-Germain-des-Bois, commune française du Cher
 Saint-Germain-des-Bois, commune française de la Nièvre
 Saint-Germain-des-Bois, jusqu'en 1880, ancien nom de la commune de Saint-Germain-lès-Buxy, (Saône-et-Loire)
 Saint-Germain-des-Bois, jusqu'en 1913, ancien nom de la commune de Saint-Germain-en-Brionnais, (Saône-et-Loire)

Voir aussi 

 Saint-Germain-du-Bois, commune française de Saône-et-Loire
 la page d'homonymie .

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France